Джонатан Ейткен (,  24 травня 1978, Едмонтон) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Канади.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1993 року.

1996 року був обраний на драфті НХЛ під 8-м загальним номером командою «Бостон Брюїнс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 10 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс» та «Чикаго Блекгокс».

Загалом провів 44 матчі в НХЛ.

Виступав за збірну Канади.

Статистика

Посилання 
 

Уродженці Едмонтона
Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти ліги Східного узбережжя‎‎
Хокеїсти «Спарти» (Прага)‎‎
Хокеїсти «Клагенфурта»‎
Задрафтовані «Бостон Брюїнс»